Sergej Pavlovitj Kalinin, ryska: Сергей Павлович Калинин, född 17 mars 1991, är en rysk professionell ishockeyforward som spelar inom organisationen för Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för New Jersey Devils i NHL och Avangard Omsk i Kontinental Hockey League (KHL) samt på lägre nivå för Omskije Jastreby i Vyssjaja Chokkejnaja Liga (VHL).

Kalinin blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Han var med och tog OS-guld 2018.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Sergei Kalinin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Sergei Kalinin (b.1991) hockey statistics and profile at hockeydb.com
Sergey Kalinin – Player profile at The Hockey News

Spelare i Toronto Marlies
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Avangard Omsk
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Personer från Omsk
Levande personer
Födda 1991
Män
Olympiska guldmedaljörer 2018
Ryska olympiska guldmedaljörer
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Ryssland
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft